

Letteratura 
Il lato oscuro (The Dark) – romanzo di Andrew Neiderman del 1997
Il lato oscuro (Therapy) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2004
Il lato oscuro (Dark Magick) – romanzo di Cate Tiernan del 2006

Televisione 
Il lato oscuro – miniserie televisiva del 2002 diretta da Gianpaolo Tescari 
Il lato oscuro (Darkling), episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager